Х 73500 — французский современный дизель-поезд. Производился немецкой компанией Alstom DDF в 1999—2004 году. Всего было построено 318 составов, которые эксплуатируются во всей континентальной Франции. По состоянию на 12 июля 2011 в эксплуатации находятся все произведённые поезда.

Основной особенностью поезда является расположение кабины машиниста по обеим сторонам вагона. Обычно курсируют составом по 1-3 вагона.

В 2001—2004 году выпускалась его модификация — X 73900.

В Германии эксплуатируется немецкий аналог Х 73500 — VT 641.

Ссылки 
 «Le Train», avec article d’Olivier Constant, «Encyclopédie du matériel moteur SNCF» tome 4, les autorails des années 1950 à nos jours (2).
 «Rail-Passion», État annuel du matériel moteur SNCF, n° 139 — Mai 2009.

Дизель-поезда Франции